Куева Пријета има више значења:

 Куева Пријета (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Куева Пријета (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику